El apellido Jones hace referencia a:
 Herbert Jones: 1940-1982, tte. coronel abatido en la guerra de Malvinas
 Iñigo Jones, arquitecto y escenógrafo británico
 Vivian Malone Jones, activista pro derechos civiles estadounidense
 Anthony Jones: (1962) jugador de baloncesto estadounidense
 William Jones: remero olímpico uruguayo
 Teoría de la atribución de Jones
 Filipinas:
 Jones: municipio de la provincia de Isabela

Autores de nombres científicos 
Jones - William Jones 1746-1794 
A.P.D.Jones - Alan Philip Dalby Jones 1918-1946 
A.G.Jones - Almut Gitter Jones 1923- 
A.M.Jones - Arthur Mowbray Jones 1820-1889 
B.M.G.Jones - Brian Michael Glyn Jones 1933- 
C.E.Jones - C. Eugene Jones fl. 1992 
D.Jones - D. Jones fl. 1968 
D.A.Jones - Daniel Angell Jones 1861-1936 
D.L.Jones - David Lloyd Jones 1944- 
D.R.Jones - David R. Jones fl. 2000 
D.T.Jones - David T. Jones 1900- 
E.K.Jones - Elizabeth Kirk Jones fl. 1950 
E.W.Jones - Eustace Wilkinson Jones 1909- 
E.B.G.Jones - Evan Benjamin Gareth Jones fl. 1962 
F.R.Jones bis - F.R. Jones fl. 1964 
F.F.Jones - Florence Freeman Jones 1912- 
F.R.Jones - Fred Reuel Jones 1884-1956 
F.B.Jones - Frederick Butler Jones 1909- 
G.H.Jones - George Howard Jones fl. 1924 
G.N.Jones - George Neville Jones 1903-1970 
G.D.Jones - Gretchen D. Jones fl. 1993 
H.G.Jones - Henry G. Jones fl. 1961 
H.L.Jones - Herbert Lyon Jones 1866-1898 
J.F.Jones - John F. Jones fl. 1931 
J.P.Jones - John Pike Jones 1790-1857 
K.Jones - Keith Jones 1926- 
L.K.Jones - Leon Kilby Jones 1895-1966 
L.R.Jones - Lewis Ralph Jones 1864-1945 
M.A.Jones - M.A. Jones 
M.E.Jones - Marcus Eugene Jones 1852-1934 
O.A.Jones - O.A. Jones fl. 1947 
P.L.Jones - Paul L. Jones 
P.M.Jones - Philip Malory Jones 1892- 
Q.Jones - Quentin Jones 1920- 
R.T.Jones - Rena T. Jones fl. 1971 
R.W.Jones - Robert W. Jones fl. 1997 
R.Jones - Rod Jones 
R.H.Jones - Rodney H. Jones 1951 
S.Jones - S. Jones fl. 1861 
S.B.Jones - Samuel Boscom Jones 1933- 
Scott Jones - Scott Jones fl. 1997 
S.D.Jones - Stanley D. Jones 1948- 
T.R.Jones - Theobald (R.) Jones 1790-1868 
W.G.Jones - W.G. Jones fl. 1995 
W.W.Jones - W.W. Jones fl. 1905 
W.Jones - Walter Jones fl. 1929

Véase también 
 Mr. Jones